

Informatique
 Unison est un logiciel de synchronisation et de sauvegarde pour Unix, Mac OS X et Windows.
 Unison est un client usenet pour Mac OS X
 Unison est un système d'exploitation temps réel, basé sur Linux.
 Unison est un langage de programmation fonctionnelle.

Musique
 Unison est un album musical de Céline Dion sorti en 1990.
 Unison est une chanson issue de l'album du même nom.
 Unison est une chanson issue de l'album Vespertine de Björk.

Beaux-Arts
 Unison Colour est un fabricant anglais de pastels sec, établi dans le Northumberland.

Autres
 UNISON est un syndicat professionnel anglais.
 Unison: Rebels of Rhythm and Dance est un jeu vidéo sorti sur PlayStation 2.
 Unison Films, société nord-américaine de production de films